Алекса́ндр Абра́мов:
 Абрамов, Александр Абрамович (Рабинович, 1913—2002) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, режиссёр дубляжа.
 
 Абрамов, Александр Алексеевич (1904—1977) — советский политический деятель.
 Абрамов, Александр Васильевич (псевдоним Ширяевец; 1887—1924) — русский писатель и драматург, поэт Серебряного века.
 Абрамов, Александр Викторович (род. 1964) — советский и российский альпинист.
 Абрамов, Александр Григорьевич (род. 1959) — российский предприниматель.
 Абрамов, Александр Дмитриевич (1892—1968) — советский политический деятель.
 
 Абрамов, Александр Константинович (1836—1886) — русский генерал, участник Туркестанских походов.
 Абрамов, Александр Кузьмич (1913—1993) — советский футбольный тренер.
 Абрамов, Александр Лаврентьевич (1916 — ?) — советский футболист, тренер.
 Абрамов, Александр Миронович (1872—1941) — русский военный и казачий деятель.
 
 Абрамов, Александр Никитич (1905—1973) — советский дипломат.
 
 Примечания